Rating signifie évaluation en anglais et est utilisé dans plusieurs domaines :
 notation financière ;
 notation managériale ;
 notation de la bière ;
 rating sportif.